Буяны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Буяны — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Буяны — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Украина 
 Буяны — село в Луцком районе Волынской области.

См. также 
 Буян (значения)